Kinjō ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Tatsuki Kinjō (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Justin Toshiki Kinjō (* 1997), japanisch-US-amerikanischer Fußballspieler